Какабай (Kakabai) — язык, на котором говорят в провинции Милн-Бей, Папуа — Новая Гвинея.

Фонология

Согласные

Гласные 

Ударение — фиксированное, на предпоследнем слоге, реализуется как долгота с высоким тоном.

Письменность 
Для языка существует орфография на основе латиницы.

Примечания

Ссылки 
 Alphabet and pronunciation

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Папуасские языки